Kirkovo (Kardzjali), een stad in Bulgarije
 Kirkovo (Veliki Preslav), een wijk in de Bulgaarse stad Veliki Preslav